Cui Bo ist der Name folgender Personen:

 Cui Bo, bekannt als Cui Bai, chinesischer Maler 
* Cui Bo (Snookerspieler), chinesischer Snookerspieler